Перевал — разъезд как тип населённого пункта в Могойтуйском районе Агинского Бурятского округа в Забайкальском крае России. Входит в сельское поселение «Ушарбай».

История 
Название происходит от расположенного здесь перевала Мир на Могойтуйском хребте.

География 
Железнодорожный разъезд расположен на участке железной дороги Тарская — Забайкальск, в (18) 20 км от села Ушарбай, у перевала Мир на Могойтуйском хребте.

Население 

 по Всесоюзной переписи населения СССР 1989 года — 21 человек;
 по Всероссийской переписи населения 2002 года — 18 человек.

Инфраструктура 
Путевое хозяйство разъезда.

Транспорт 
Автомобильный и железнодорожный транспорт

Примечания

Ссылки 
 Дашидондоков Ш.-Н. С.  

Населённые пункты Могойтуйского района